Пальер () — французская фамилия.

Известные носители 
 Пальер, Арно де  (род. 1961) — французский режиссёр и сценарист.
 Пальер, Луи Венсан Леон (1787 — 1820) — французский художник.